Дуриф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуриф, Брэд (род. 1950) — американский актёр, отец Фионы Дуриф.
 Дуриф, Фиона (род. 1981) — американская актриса, дочь Брэда Дурифа.